Карлипа́ () — коммуна во Франции, находится в регионе Лангедок — Руссильон. Департамент коммуны — Од. Входит в состав кантона Северный Кастельнодари. Округ коммуны — Каркасон.

Код INSEE коммуны — 11070.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 311 человек.

Экономика 
В 2007 году среди 169 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 127 были экономически активными, 42 — неактивными (показатель активности — 75,1 %, в 1999 году было 74,8 %). Из 127 активных работали 100 человек (56 мужчин и 44 женщины), безработных было 27 (14 мужчин и 13 женщин). Среди 42 неактивных 14 человек были учениками или студентами, 7 — пенсионерами, 21 были неактивными по другим причинам.

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки